Кугеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кугеево — село в Зеленодольском районе Татарстана.
 Кугеево — деревня в Мариинско-Посадском районе Чувашии.